Самый ценный игрок финала чемпионата Испании по баскетболу () — приз лучшему игроку финальной серии плей-офф чемпионата Испании по баскетболу. Награда вручается с сезона 1990/1991.

Обладатели приза

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Испании 

Чемпионат Испании по баскетболу